Geografia:
 Estats Units:
 Clyde (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Clyde (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Clyde (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Clyde (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Clyde (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Clyde (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Clyde (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Clyde Hill, població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Clyde Park, població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Gran Bretanya:
 Riu Clyde, riu del vessant occidental del Regne Unit.
 Fiord de Clyde, fiord escocès.

 Biografies:
 Clyde Bellecourt (White Earth, Minnesota, 1939), activista chippewa.
 Clyde Kluckhohn (Le Mars, Iowa, 1905 - Santa Fe, Nou Mèxic, 1960), antropòleg i sociòleg estatunidenc.
 Clyde Sefton (South Purrembete, Victòria, 1951), ciclista australià.
 Clyde Tombaugh (1906 – 1997), astrònom nord-americà que va descobrir Plutó.
 Bonnie i Clyde, parella de gàngsters originària de Texas que actuaren als Estats Units durant la Gran depressió

 Ficció:
 Clyde (South Park), personatge de South Park.